Bergkapel (Eupen)
Bergkapel (Lendelede)